Droga krajowa B34 – droga krajowa Austrii
 Droga krajowa B34 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi wschód zachód, wzdłuż granicy ze Szwajcarią, od granicy koło Bazylei do skrzyżowania z drogą B31 w Bodman-Ludwigshafen w Badenii Wirtembergii